Juan Portocarrero puede referirse a:

 Juan Portocarrero (IX Señor de Moguer)
 Juan Portocarrero (XII Señor de Moguer)

Otros casos de desambiguación de términos similares o relacionados 
 Portocarrero (desambiguación)